Erlinsbach, commune suisse du canton d'Argovie
 Erlinsbach, commune suisse du canton de Soleure

Homonymie de toponyme